Henri de Prusse peut se référer à plusieurs personnes :
 Henri de Prusse (1726-1802), jeune frère du roi Frédéric le Grand.
 Henri de Prusse (1747-1767), fils d'Auguste-Guillaume de Prusse. Neveu de Frédéric II de Prusse.
 Henri de Prusse (1781-1845), général d'infanterie de l'armée prussienne, fils du roi Frédéric-Guillaume II de Prusse, frère cadet du roi Frédéric-Guillaume III de Prusse.
 Henri de Prusse (1862-1929), frère cadet de l'empereur Guillaume II d'Allemagne.